Канімех — назва географічних об'єктів у Навоїйській області Узбекистану:
 Канімех — зрошувальний канал
 Канімех — міське селище
 Канімех — залізнична станція